Дженнер () — фамилия. Известные носители:
 Дженнер, Блейк (род. 1992) — американский актёр и певец.
 Дженнер, Броди (род. 1983) — звезда реалити-шоу, светская персона и модель.
 Дженнер, Брианн (род. 1991) — канадская хоккеистка.
 Дженнер, Бун (род. 1993) — канадский хоккеист.
 Дженнер, Кайли (род. 1997) — американская актриса, модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».
 Дженнер, Кейтлин (род. 1949; до 2015 — Брюс Дженнер) — американская телезвезда и легкоатлет.
 Дженнер, Кендалл (род. 1995) — американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».
 Дженнер, Крис (род. 1955) — американская бизнесвумен и телевизионный продюсер.
 Дженнер, Питер (род. 1943) — английский музыкальный менеджер и продюсер.
 Дженнер, Эдвард (1749—1823) — английский врач, разработавший первую вакцину против оспы.

Другое 
 Дженнер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Йеннер